est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Il est le dieu qui commande au Sommeil et apparaît durant la partie Elysion du chapitre Hadès.

Hypnos 
Tout comme dans la mythologie Grecque, Hypnos est la personnification du Sommeil et du Repos ainsi que le frère de Thanatos, dieu de la Mort. Dans l’Hypermythe de Masami Kuramada, Hypnos est un des subordonnés d'Hadès, l’Empereur des Ténèbres et dieu du Monde des Mort. De ce fait, il est donc un ennemi juré de la déesse protectrice de la Terre : Athéna.

Masami Kuramada introduit Hypnos dans la dernière partie du Chapitre Hadès, Elysion, en le décrivant comme étant calme, posé et réfléchi. Hypnos fut scellé dans une boîte avec son frère Thanatos par la déesse Athéna il y a 243 ans. Il ne regagna sa liberté que grâce à l’intervention d’une fillette de trois ans (Pandore) qui, poussée par la curiosité, ouvrit la boîte et les libéra. À ce moment précis, les dieux jumeaux annoncèrent à Pandore la résurrection imminente d’Hadès et le fait qu’elle serait désormais sa dévouée représentante. 
 
Physiquement, Hypnos est identique à son frère Thanatos. Les seules différences étant la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux : doré pour Hypnos et argenté pour Thanatos. Du point de vue du tempérament, Hypnos possède un tempérament calme et n’agit jamais sans réfléchir. Thanatos quant à lui possède un tempérament impulsif, se laissant facilement emporter par la rage et la colère, sans prêter attention aux conséquences de ses actes.

Duel dans le Domaine des dieux 
Sa première apparition est au moment où son frère Thanatos va tuer Seiya. Il lui demande de ne pas tacher du sang du chevalier Elysion, lieu sacré et vierge depuis la nuit des temps. Il trouve dommage que Pandore soit morte et corrige les paroles de son frère sur le compte d’Athéna qui est emprisonnée dans une amphore. Considérant que le chevalier de Pégase ne peut aider sa déesse, Hypnos indique le lieu de captivité d’Athéna, le sanctuaire d’Hadès. En retournant à son temple, Il avertit Thanatos du danger que représentent les mortels « la souris peut parfois mordre le chat », avertissement que Thanatos n’écouteras pas. On le retrouve à son temple au moment où Seiya acquiert son armure divine. Hypnos avait un malaise sans savoir la cause. Mais quand il se rappelle les armures divines et il comprit son malaise et rejoint son frère surpris du miracle de Pégase. Il lui rappela l’existence des kamui et avertit de nouveau Thanatos du danger que représentent ces puissantes armures. Mais ce dernier ne l’écoute pas et attaque Seiya mais sera facilement vaincu. Quand Seiya part au temple d’Hadés, Hypnos intervient pour l’arrêter. Le chevalier l’attaque et continue son chemin. Hypnos veut l’arrêter mais Ikki s’interpose pour le retenir mais sera facilement repoussé. Shun s’interpose à son tour avec sa chaîne divine pour sauver son frère et revêt à son tour son armure divine. Hypnos le jette en l’air mais Shun lance sa « vague de tonnerre ». Hypnos se rend compte du danger de ces armures divines et endort Shun avec sa « Torpeur Éternelle ». Lorsqu’il veut porter un coup fatal à Shun, Hyôga et Shiryû revêtent leurs armures divines et battent Hypnos qui a retenté son attaque. Bien que blessé, Hypnos leur demande d’empêcher Pégase et Phénix de réveiller Hadès et les avertit du danger si cet événement venait à se produire et "meurt(?)" de ses blessures.

Armure 
L’armure d’Hypnos représente le commandeur du Sommeil.

Technique 
 Torpeur Éternelle (Eternal Drowsiness)

Note 
Le manga Saint Seiya: The Lost Canvas nous apprend que quatre dieux sont issus d’Hypnos :
 Phantasos, 
 Iceilos, 
 Oneiros, 
 Morpheus. 
Tous les quatre sont dieux et déesse des rêves. 

Divinité de Saint Seiya

pt:Lista de personagens de Saint Seiya#Hypnos